Grêmio Esportivo Anapolino (conhecido apenas por Grêmio Anapolino e cujo acrônimo é GEA) foi um clube de futebol brasileiro da cidade de Anápolis, no estado de Goiás. Fundado em 1970, chegou a disputar os Campeonatos Goianos de 1970 e 1971.

História

Antecedentes 
Nos anos 60, o futebol amador anapolino era o mais expressivo de Goiás, chegando a superar o futebol da capital. No entanto, na esfera profissional, os clubes anapolinos não conseguiam grandes brilhos. As razões para essa falta de competitividade eram várias. Falta de um estádio à altura da paixão do povo de Anápolis, falta de dirigentes capacitados para gerir um time profissional e pouco apoio dos empresários da cidade. Ou seja, o futebol de Anápolis não possuía uma infraestrutura adequada e de mentalidade mais arejada dos dirigentes.

Com o título do Anápolis em 1965, despertou-se nos times anapolinos uma maior rivalidade.

Rivalidades 
Em Anápolis a rivalidade era muito grande entre seus clubes ainda existentes. Um bom exemplo era o Citadino de Anápolis, quando o Anápolis e o Ipiranga dividiam a cidade, com participação eventual da Anapolina, que na época de dimensões mais modestas, sem grande torcida, que só entrava em cena para instigar, ainda mais a rivalidade entre os tricolores (Anápolis) e o alvinegros (Ipiranga). É que a rubra (Anapolina) perdia para todo mundo e cismava de endurecer para cima dos dois rivais.

Criação do Grêmio Anapolino 
No ano de 1970, a prefeitura de Anápolis na gestão de Henrique Santillo, alegou que a cidade era pequena para três clubes e que os cofres públicos não poderiam auxiliar todos. Sugeriu, então, uma fusão entre o Ipiranga, Anápolis e Anapolina, a fim de que da soma de dois grandes e de um clube médio pudesse nascer um super esquadrão invencível, fadado a colocar no chinelo os times da capital. Com isso, surgiu o Grêmio Esportivo Anapolino.

A nova agremiação chegara a enfrentar o Grêmio-RS em um amistoso disputado em Anápolis.

Tentativa falha 
O clube acabou não despertando entusiasmo nos torcedores anapolinos. E chegou a virar chacota na própria cidade. O Anapolino recebeu diversos apelidos irônicos como Belo Antônio, já que, era bonito, mas não dava no "couro". A torcida abominava até mesmo o uniforme azul e branco.

No Campeonato Goiano de 1970, terminou na 5ª colocação; e em 7º lugar em 1971. Com isso a fusão foi desfeita em 1972.

Cores e símbolos

Uniformes
O uniforme do Grêmio Anapolino era azul e branco (cores da bandeira da cidade).

Escudo
O escudo do clube era o brasão da cidade. Chegou a utilizar também uma bola com as iniciais grafadas.

Clubes de futebol extintos de Goiás
Clubes de futebol fundados em 1970
Fundações no Brasil em 1970
Clubes de futebol extintos em 1972